Köttets lust kan syfta på:

Köttets lust (film, 1943) – en italiensk film
Köttets lust (film, 1971) – en amerikansk film